Красное Заречье — название населённых пунктов в России:

 Красное Заречье — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Красное Заречье — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Красное Заречье — посёлок в Плавском районе Тульской области.